Вороно́вич () — білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Воронович Михайло Михайлович (? — 1918) — державний діяч Української держави, дійсний статський радник.
 Воронович Євстахій Павлович (1890—1937) — радянський молдовський державний діяч.
 Воронович Олександра Петрівна (1898—1985) — російська і українська актриса, народна артистка УРСР, народна артистка СРСР.

Див. також 
 Ворона (прізвище)